Яков Гольденберг:
 Гольденберг, Яков Маркович (псевдонимы Галицкий, Яго; 1891—1963) — советский режиссёр, либреттист, поэт-сатирик, автор текста песни «Синий платочек».
 Гольденберг, Яков Самуилович (1878—1941) — русский и советский архитектор.